Irodalom
Az erőd – Hernádi Gyula 1971-ben megjelent regénye
Az erőd – Bernard Cornwell 2010-ben megjelent regénye (The Fort)

Filmek
Az erőd – Hernádi Gyula 1971-es regényéből készült, 1979-es magyar filmdráma
Az erőd – 1983-as amerikai horror (The Keep)
Az erőd – 2008-as svájci dokumentumfilm (The Fortress)
Az erőd – 2012-es cseh dokumentumfilm (Pevnost)